

Sigle 
 National Resistance Army – esercito di resistenza nazionale dell'Uganda
 National Rifle Association – associazione britannica per gli sport dei fucili
 National Rifle Association of America – associazione statunitense di proprietari di armi da fuoco
 National Rifle Association of Australia – associazione australiano per gli sport dei fucili
 National Rifle Association of New Zealand – associazione in Nuova Zelanda per gli sport dei fucili
 National Regulatory Authority – genericamente un organo con l'autorità di regolare e controllare un determinato settore
 National Roads Authority – ente nazionale per le strade della Repubblica d'Irlanda

Codici 
 NRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Narrandera (Australia)
 nra – codice ISO 639-3 della lingua ngom
 nra – non rilevabile analiticamente